Судниково — название нескольких населённых пунктов:
 Судниково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Судниково — село в Лотошинском районе Московской области.
 Судниково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Судниково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Судниково — деревня в Кашинском районе Тверской области.